Флаги сельских поселений России:

 Флаг сельского поселения Константиновское (Московская область)
 Флаг Константиновского сельского поселения (Краснодарский край)